

Astronomia 
Fesenkov – Cratere della superficie della Luna.
Fesenkov – Cratere della superficie di Marte.
2286 Fesenkov – Asteroide della fascia principale.

Persone 
Vasilij Grigor'evič Fesenkov – Astrofisico russo (1889-1972).